Dmitri Medwedew ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Alexandrowitsch Medwedew (1918–1992), sowjetisch-russischer Generalleutnant
 Dmitri Anatoljewitsch Medwedew (* 1965), russischer Politiker, Präsident 2008 bis 2012 und von 2012 bis 2020 Ministerpräsident der Russischen Föderation
 Dmitri Gennadjewitsch Medwedew (1970–2005), sowjetischer und russischer Offizier
 Dmitri Nikolajewitsch Medwedew (1898–1954), russischer Partisanenführer und Schriftsteller